Кёка ( (きょうか), букв. «безумная, сумасшедшая песня») — японский комический или сатирический жанр поэзии, является одним из видов танка. Такой стиль в поэзии был популярен в эпоху Эдо.

История 
Считается, что кёка берет своё начало в средневековой Японии, однако его расцвет приходится на эпоху Эдо. В то время стиль «безумной песни» развивался в двух регионах: Эдо (совр. Токио) и в Кансай. Многие поэты-самураи периода Эдо собирались для встреч и конкурсов поэзии кёка, которые впоследствии были опубликованы.

Кёка достигла своего зенита в эпоху Тэнмэй (1781—89). Форма привлекала представителей различных социальных классов, в том числе самураев низших рангов, а также торговцев, исследователей китайской и японской классики. С 1904 года кёка стала печататься в газете Ёмиури Синбун.

Жанр кёка повлиял на создание такого японского художественного жанра как суримоно. Суримоно сочетали в себе элементы поэзии, изобразительного искусства и каллиграфии. Наиболее удачные образцы представляли собой гармоничное сочетание графики и поэзии, способствовали развитию и процветанию многих видов искусства в дореформенном Эдо. Эти работы не печатались массово (скорее это было самоиздательство) и не выставлялись на продажу, а чаще всего служили подарком близкому другу или просто собственному удовольствию поэта.

Характерные особенности 
Кёка является комическим жанром японской поэзии. Его особенностью является формат: 5-7-5-7-7, который повторяет формат танка. В таких стихотворениях автор обычно «вульгарные или обыденные темы ставил в элегантную, поэтическую обстановку», часто автор трактовал классические поэтические темы простым языком, а игра слов и использование каламбуров делало не только понимание, но и перевод кёка затруднительным.

Например, Ки но Садамару использовал известное стихотворение поэта Сайгё, переделав его в жанр кёка:

Вака Сайгё:

Кёка Ки но Садамару:

В оригинале Сайгё сломал ветку вишневого дерева на горе Ёсино, чтобы напомнить себе о главном месте для наблюдения за вишней; он возвращается в следующем году, но, вместо того, чтобы вернуться на любимое место, идёт любоваться цветением вишни в другой район, где он раньше не был. Ки но Садамару пародирует оригинал, изменяя несколько слогов, так что поэт обнаруживает, что бродит, не в силах найти сломанную им когда-то ветвь.

Стили кёка 
В настоящее время принято выделять три стиля кёка: кёка стиля Кокин, Теммей кёка, пародийная кёка.

Кёка стиля Кокин 
Своё название стиль берет от «Собрания старых и новых песен Японии» — «Кокинсю» («Кокинвакасю»). Кёка стиля Кокин выстраивается на основе принципов сложения «традиционных» вака (использует её устоявшиеся темы, лексику, образы, правила и приёмы и т. д.), но носит комический характер. Комичность заключается в контрастности «высокого стиля и слога» и непоэтическим содержанием стихотворения. В результате получается стихотворение, которое по всем внешним признакам похоже на вака, но таковой не является.

О, как лёгко

тёплые весенние ветра

приподнимают юбку

принцессы Сао* и обнажают

прелести земные

(Тейтоку)

*принцесса Весны

Теммей Кёка 
Название этого стиля кёка связано с периодом в японской истории с 1781 по 1789 гг. н. э., когда кёка достигла вершины своего расцвета. В тот период наибольшей популярностью кёка пользовалась среди торговцев и самураев, многие из которых не имели классического образования и не были знакомы с правилами традиционной вака. Тэммэй кёка является полной противоположностью Кокин кёка, не использует характерные приёмы, а также по эстетике не похожа на вака. Комичность достигается контрастом между общей лиричностью стихотворения и несоответствующей тематикой, лексикой (обычно — обиходные выражения и жаргон) и отсутствием каких-либо канонов.

Она и сама

не может толком объяснить,

как она забыла

виолончель в такси —

дождь осенний.

(Мириам Саган)

Пародийная Кёка 
Третьим видом кёка являются произведения, напрямую пародирующие уже существующие и известные вака.

В глухих далёких горах

Фазан длиннохвостый дремлет.

Долог хвост у фазана.

Эту долгую-долгую ночь

Ужели мне спать одному?

(Хитомаро — пер. В. Санович)

Примечания 

Поэзия Японии
Поэтические жанры